Болдыревка — название населённых пунктов.

Россия 
 Болдыревка — село в Завитинском районе Амурской области.
 Болдыревка — село в Белгородском районе Белгородской области.
 Болдыревка — село в Острогожском районе Воронежской области.
 Болдыревка — село в Тюльганском районе Оренбургской области.
 Болдыревка — хутор в Родионово-Несветайском районе Ростовской области.
 Болдыревка — левая составляющая реки Малый Бурлук.

Украина 
 Болдыревка — село в Купянском районе Харьковской области.